Mert Korkmaz est un footballeur turc à la retraite né le 16 août 1971 a Istanbul. Actuellement il est entraineur adjoint à Kasımpaşa SK.
Il est le frère cadet du célèbre joueur emblématique de Galatasaray SK, Bülent Korkmaz.

Palmarès 

 2 fois Champion de Turquie avec Galatasaray SK en 1994 et 1997.
 1 fois vainqueur de la Coupe de Turquie avec Galatasaray SK en 1996.
 2 fois vainqueur de la Supercoupe de Turquie avec Galatasaray SK en 1993 et 1994.
 1 fois vainqueur de la Coupe du Premier Ministre de Turquie avec Galatasaray SK en 1995.

Statistiques détaillées

Références

Liens externes 
 

Naissance en août 1971
Footballeur international turc
Joueur du Galatasaray SK
Joueur du Kocaelispor
Joueur du Gaziantepspor
Joueur du Malatyaspor
Joueur de l'Istanbul Başakşehir